Метрика (математика)
 Метрика (віршування)
 Метрика простору
 Метрика простору-часу
 Метрика Шварцшильда
 Метрика програмного забезпечення — міра, що дозволяє отримати числове значення деяких властивостей програмного забезпечення та його специфікацій. 
 Метрика — історично-побутова назва свідоцтва про народження, або метричної книги.

Посилання 
 Метрика //